

Pessoas
James Elkins

Localidades
Elkins (Arkansas)
Elkins (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos